Tadeusz Ostrowski (1881–1941) – podpułkownik lekarz Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, chirurg, taternik
 Tadeusz Ostrowski ps. „Oster” (1895–1916) – wachmistrz Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Tadeusz Ostrowski (1931–2012) – architekt związany z powojennym Szczecinem

Przypisy